Lygdamis ist der Name folgender Personen:

 Lygdamis, König der Kimmerer (7. Jhd. v. Chr.), siehe Dugdamme
 Lygdamis von Syrakus, griechischer Pankratiast (648 v. Chr.) 
 Lygdamis von Naxos, griechischer Tyrann (6. Jhd. v. Chr.)
 Lygdamis (Vater der Artemisia), wohl griechischer Dynast von Halikarnassos (5. Jhd. v. Chr.)
 Lygdamis von Halikarnassos, griechischer Dynast (5. Jhd. v. Chr.)